Суперкубок Саудовской Аравии по футболу 2014 года () — 2-й розыгрыш Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались чемпион страны сезона 2013/14 «Аль-Наср» и обладатель Кубка короля Саудовской Аравии 2014 «Аль-Шабаб». Встреча состоялась 7 августа 2014 года в Эр-Рияде, на Международном стадионе имени Короля Фахда.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2015
Матчи ФК «Ан-Наср» Эр-Рияд
Матчи ФК «Аль-Шабаб» Эр-Рияд
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2014 году
События 7 августа
Август 2014 года
Спортивные соревнования в Эр-Рияде